Мэшрэп или мешреб; тамаша ( от  машраб) — общинная структура уйгуров, изначально представляла собой собрание членов мужского союза оттуз огул для решения проблем локальной общины — махалля. В настоящее время — чаще неформальные встречи мужчин для совместного общения и времяпрепровождения. Имеется определённый ритуал проведения мэшрэпа, который детально разрабатывается.

В настоящее время на этнической родине уйгуров  в Восточном Туркестане (СУАР) мэшрэпы официально запрещены китайскими властями, считающими, что мэшрэп может представлять угрозу китайской власти в регионе.

См. также 
 Гап (культурная антропология)
 Гаштак

Примечания

Ссылки 
 «Уйгурский ресурс Мэшрэп»

Уйгурская культура
Культурная антропология
Тайные мужские союзы
Шедевры устного и нематериального наследия человечества
Встречи